Cal, nom popular del carbonat de calci o cal viva
 CAL, sigles de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana
 Cal (pel·lícula), pel·lícula dramàtica irlandesa de 1984
 Cal (novel·la), novel·la de la qual es va fer la pel·lícula.